DNA Tour - первый тур британской гёрл-группы Little Mix. Тур проходил в городах Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Сет-лист тура включает в себя песни с дебютного альбома группы DNA, а также каверы на хиты Кэти Перри, Ники Минаж и En Vogue. Тур получил положительные отзывы от критиков, при этом некоторые из них говорят: «Может, Little Mix и родились на ТВ-шоу талантов, но они превращаются в качественных исполнителей на сцене.»

История 
DNA Tour состоялся в поддержку дебютного альбома DNA. Тур был анонсирован 3 сентября 2012 года после того, как было объявлено, что дебютный сингл «Wings» стал №1 в Великобритании. Полный список дат тура был обнародован 4 сентября 2012. Предпродажа билетов стартовала 6 сентября, основная продажа — 8-го. Тур начался 25 января 2013 года и завершился 24 февраля.

Разогрев 
 The Mend
 ReConnected
 Loveable Rogues

Сет-лист 
1. «We Are Who We Are»
2. «Stereo Soldier»
3. «Super Bass» (кавер на Ники Минаж)
4. «Love Drunk»
5. «Always Be Together»
6. «Wings»
7. «How Ya Doin'?»
8. «Going Nowhere»
9. «Girl Band» (мэш-ап)
10. «Don't Let Go (Love)» (кавер на En Vogue)
11. «Turn Your Face»
12. «Red Planet»
13. «Madhouse»
14. «E.T.» (кавер на Кэти Перри)
15. «Make You Believe»
16. «DNA»
17. «Change Your Life»
18. «Wings» (реприза)

Даты концертов

Примечания 

Little Mix